Высшие эльфы () — название фэнтезийных разумных рас в разных сеттингах.
 Высшие эльфы во вселенной Age of Wonders III.
 Высшие эльфы во вселенной Warcraft.
 Высшие эльфы во вселенной Warhammer.
 Альтмеры, раса эльфов во вселенной Elder Scrolls.